Висагинас:
 Висагинас (до 1992 года — Снечкус) — город в Литве.
 Висагинас — озеро в Литве, расположено к югу от одноимённого города.

См. также 
 Висагинское самоуправление — административная единица в Литве, центр — город Висагинас.
 Висагинская АЭС — проект строительства АЭС в Литве, на территории Висагинского самоуправления, на одной из двух возможных площадок возле закрытой Игналинской АЭС.